Helminthoglypta greggi är en snäckart som beskrevs av Willett 1931. Helminthoglypta greggi ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
greggi